Ulica Zachodnia – popularna nazwa ulic w Polsce.

 Ulica Zachodnia w Łodzi
 Ulica Zachodnia we Wrocławiu

Zachodnia